Die United States Tri-Nation Series 2022 waren zwei Cricket-Turniere, die in den Vereinigten Staaten im ODI-Cricket ausgetragen wurden und Bestandteil der ICC Cricket World Cup League 2 2019–2023 waren. Auf Grund der COVID-19-Pandemie wurden das ursprünglich im April 2020 geplante Turnier der 12. Runde mit dem Turnier der 13. Runde gebündelt. Am Drei-Nationen-Turnier, das vom 28. Mai bis zum 4. Juni 2022 stattfand, traten neben dem Gastgeber Vereinigte Staaten die Nationalmannschaft aus Schottland und die Vereinigten Arabischen Emiraten gegeneinander an. Beim anschließenden Drei-Nationen-Turnier, das vom 8. bis zum 15. Juni 2022 stattfand, spielten die Vereinigten Staaten gegen Nepal und Oman. Das erste Turnier konnten die Vereinigten Arabischen Emirate gewinnen, das zweite die Vereinigten Staaten.

Vorgeschichte 
Für alle Mannschaften war es der erste Einsatz in dieser Saison.

United States Tri-Nation Series 2022 (12. Runde)

Format 
In einer Gruppe spielt jede Mannschaft gegen jede andere zwei Mal. Für einen Sieg gibt es zwei, für ein Unentschieden oder No Result einen Punkt.

Kaderlisten 
Die Kader wurden kurz vor dem Turnier bekanntgegeben.

Spiele 
Tabelle

Spiele

Die Vereinigten Staaten gewannen den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Saurabh Netravalkar ausgezeichnet.

Schottland gewann den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Richie Berrington ausgezeichnet.

Die Vereinigten Arabischen Emirate gewannen den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Kyle Coetzer ausgezeichnet.

Die Vereinigten Arabischen Emirate gewannen den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Sushant Modani ausgezeichnet.

Schottland gewann den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Vriitya Aravind ausgezeichnet.

Die Vereinigten Arabischen Emirate gewannen den Münzwurf und entschieden sich als Feldmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Vriitya Aravind ausgezeichnet.

United States Tri-Nation Series 2022 (13. Runde)

Format 
In einer Gruppe spielt jede Mannschaft gegen jede andere zwei Mal. Für einen Sieg gibt es zwei, für ein Unentschieden oder No Result einen Punkt.

Kaderlisten 
Die Kader wurden kurz vor dem Turnier bekanntgegeben.

Spiele 
Tabelle

Spiele

Oman gewann den Münzwurf und entschieden sich als Feldmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Monank Patel ausgezeichnet.

Oman gewann den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Zeeshan Maqsood ausgezeichnet.

Nepal gewann den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Steven Taylor ausgezeichnet.

Oman gewann den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Kashyap Prajapati ausgezeichnet.

Oman gewann den Münzwurf und entschieden sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Karan KC ausgezeichnet.

Nepal gewann den Münzwurf und entschieden sich als Feldmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Gajanand Singh ausgezeichnet.

Einzelnachweise 

Internationale Cricket-Saison 2022
Internationales Cricket-Turnier
Cricket-Wettbewerb in den Vereinigten Staaten
Pearland (Texas)